Többfunkciós rendezvénycsarnokok Romániában
 Sala Polivalentă (Bukarest)
 Sala Polivalentă Dinamo, Bukarest
 Sala Polivalentă Rapid, Bukarest
 Sala Polivalentă (Călărași)
 Sala Polivalentă (Craiova)
 Sala Polivalentă (Karácsonkő)
 Sala Polivalentă (Kolozsvár)
 Sala Polivalentă (Temesvár)